Bech − gmina i małe miasteczko we wschodnim Luksemburgu, w dystrykcie Grevenmacher, w kantonie Echternach.

W 2005 roku, miasto Bech, które znajduje się we wschodniej części gminy, zamieszkiwało 368 osób. Inne miejscowości w gminie: Altrier oraz Rippig.

Podział administracyjny Luksemburga